Ел Репресо има више значења:

 Ел Репресо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Репресо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Репресо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Репресо (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Репресо, Ел Репресито (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресо, Сан Рамон (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресо (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресо (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресо (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресо (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресо, Ел Репресито (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику